ARA Veinticinco de Mayo, в честь дня начала Майской революции — 25 мая () — название нескольких аргентинских кораблей.

 ARA Veinticinco de Mayo (1891) — бронепалубный крейсер так называемого «элсвикского» типа.
 ARA Veinticinco de Mayo (C-2) — тяжёлый крейсер типа «Альмиранте Браун».
 ARA Veinticinco de Mayo (V-2) — авианосец типа «Колоссус»; продан Аргентине в 1968.

См. также 
 ARA (префикс)